Alfred de Chambrier (1825-1909), Zwitsers historicus en hoogleraar
 Alice de Chambrier (1861-1882), Zwitserse schrijfster, dochter van Alfred

Zwitserse achternaam